

Czechy 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Pietwałd

Zobacz też 
 Peterswald-Löffelscheid